Listvjanka kan syfta på:

Ryssland
Listvjanka, Irkutsk oblast
 Listvjanka, Kemerovo oblast
Listvjanka, Rjazan oblast
Listvjanka (flod), Rjazan oblast